Een weg: C20 (Namibië)
 Een Zweeds metrostel C20 (metrostel)